Akcjonizm – ruch artystyczny
 Akcjonizm wiedeński – ruch artystyczny w powojennej Austrii
 termin, utworzony przez Theodora Adorna

Zobacz też 
 Akcja